Адамс (місячний кратер) () — кратер на Місяці, біля східного краю видимого боку.
 Адамс (марсіанський кратер)